Сан Хуан Чико има више значења:

 Сан Хуан Чико (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан Чико (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику